Office of Film and Literature Classification har flere betydninger:
 Office of Film and Literature Classification (Australien) – er et regeringskontor, i Australien, der klassificerer biograffilm
 Office of Film and Literature Classification (New Zealand) – er et regeringskontor, i New Zealand, der klassificerer biograffilm